Gaston steht für:
 Gaston (Name), ein männlicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Gaston (Mondkrater)
 Gaston (Comic), eine Comicfigur
 Gaston – Katastrophen am laufenden Band (2018), eine franz. Comicverfilmung
 Gaston (Weinbrand), eine Weinbrandmarke von EDEKA
 Gaston (Seebär) (1991–2002), ein südafrikanischer Seelöwe, der im Zoo Prag gelebt hatte
 Gaston (Zauberkünstler) (* 1968), Zauberkünstler und Zauberkünstler-Trainer in München
 Gaston (Kletterbegriff), Schultergriff beim Klettern
Geographie:
 Gaston (Indiana)
 Gaston (North Carolina)
 Gaston (Oregon)
 Gaston (South Carolina)
 Gaston-Inseln, Inselgruppe vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Gaston, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Gaston de Gerlache, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Serres-Gaston, französische Gemeinde